Notes on a Scandal (film), een film uit 2006 van Richard Eyre
Notes on a Scandal (roman), een roman uit 2003 van Zoë Heller